10.000 har flere betydninger:

 10.000 (tal) – tal
 10.000 (spil) – et terningespil

Se også
 10.000-meter-løb – baneløbsdistance i atletik.
 10.000 Fists – musikalbum af gruppen Disturbed